Парасков — фамилия. Известные носители:
 Парасков, Иван (1958) — болгарский самбист.
 Параскова, Мария (1951—2010) — русинская писательница, публицистка, журналистка, редактор.